Lac kan syfta på följande:

Geografi

Albanien 

 Laç, distriktshuvudort, Lezhë prefektur, Rrethi i Kurbinit,

Frankrike 

 Lacq, kommun, Département des Pyrénées-Atlantiques,

Schweiz 

 Lac, distrikt i kantonen Fribourg, 

Robotskapade Albanienförgreningar